Больница имени Мечникова:
 ныне Больница Петра Великого (Санкт-Петербург);
 Областная клиническая больница им. Мечникова (Днепропетровск).